Trabiszki – wieś w gminie Ludwinów w rejonie mariampolskim w okręgu mariampolskim na Litwie
 Trabiszki – wieś w gminie Mariampol w rejonie mariampolskim w okręgu mariampolskim na Litwie
 Trabiszki – osiedle miasta Mariampol w rejonie mariampolskim w okręgu mariampolskim na Litwie